Die United-Soccer-League-Saison 2018 war die achte Spielzeit der Liga und die zweite als offizielle zweite Liga der USA und Kanada.

Die Regular Season begann am 16. März 2018 und endete am 14. Oktober 2018. Anschließend wurden die Play-offs gespielt.

Der FC Cincinnati gewann die Regular Season. Der Louisville City FC wurde Sieger der Play-offs.

Änderungen gegenüber 2017 
 Seit der Saison 2018 bildet die USL den einzig offiziellen Unterbau der Major League Soccer. Bis zur Saison 2017 teilte man sich diesen Status mit der North American Soccer League.
 Die Liga nahm zu dieser Saison vier neue Franchises auf – Atlanta United 2, den FC Fresno, die Las Vegas Lights und den Nashville SC. Zusätzlich dazu wechselten Indy Eleven und der North Carolina FC von der NASL in die USL.
 Orlando City B und die Rochester Rhinos hatten ihren Spielbetrieb vorübergehend eingestellt.
 Die Vancouver Whitecaps II wurden von Spielbetrieb abgemeldet.

Regeländerungen 
 Ab der 70. Minute galt ein Spiel als offiziell durchgeführt. Das bedeutete, dass bei einem Spielabbruch nach der 70. Minute das Ergebnis gewertet wurde.
 48 Stunden vor Spielbeginn musste der 23-köpfige Kader gemeldet werden.
 Der Kader, welcher am Spieltag antrat, durfte maximal fünf Spieler enthalten, welche einen USL Academy Contract unterzeichnet hatten.

Regular Season

Abschlusstabellen

Eastern Conference

Western Conference

Play-offs

Erste Runde 
Eastern Conference

Western Conference

Statistiken

Torschützen (Regular Season) 

Quelle:

Vorlagen (Regular Season) 

Source:

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2018
2018